Хаттаби, аль-Хаттаби () — арабская нисба и фамилия.

 Абу Сулейман аль-Хаттаби (931—998) — шафиитский хадисовед, филолог и лексикограф, автор сборников хадисов.
 Абд аль-Крим Хаттаби (1882—1963) — вождь восстания рифских племён против испанских колониальных властей на севере Марокко.
 Али эль-Хаттаби (род. 1977) — голландско-марокканский футболист.
  (род. 1967) — марокканский бегун на длинные дистанции.
  (род. 1962) — французский политик, член Национального собрания Франции.
  (род. 1984) — марокканский регбист.
  (род. 1976) — бельгийский политик.